Het ATP-toernooi van Valencia 2009 werd van 2 tot en met 7 november gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op indoor hardcourt.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Valencia
ATP-toernooi van Valencia